Der Begriff Polnischer Aufstand steht für folgende Aufstände:

Gegen das russische Kaiserreich:
 Kościuszko-Aufstand (1794)
 Novemberaufstand (1830)
 Januaraufstand (1863)

Gegen das österreichische Kaiserreich:
 Krakauer Aufstand (1846)

Gegen das preußische Königreich:
 Großpolnischer Aufstand (1794) 
 Großpolnischer Aufstand (1806)
 Großpolnischer Aufstand (1846)
 Großpolnischer Aufstand (1848)

Gegen das Deutsche Reich:
 Posener Aufstand (1918–1919), ebenfalls als Großpolnischer Aufstand bekannt
 drei aufeinander folgende Aufstände in Oberschlesien (1919–1921)

Gegen das nationalsozialistische Deutschland:
 Aufstand im Warschauer Ghetto (1943)
 Warschauer Aufstand (1944)

Gegen die kommunistische Herrschaft in der Volksrepublik Polen:
 Guerilla-Krieg der sog. Verstoßenen Soldaten (1944–1947)
 Posener Aufstand (1956)
 Polnischer Oktober (1956)
 März-Unruhen 1968 in Polen 
 Aufstand vom Dezember 1970 in Polen
 Polnischer Volksaufstand im Juni 1976
 August-Streiks 1980 in Polen
 Beginn der „Solidarność“-Bewegung (1980)
 Kriegsrecht in Polen 1981–1983